Gerrit Zoudenbalch (1431-1483)
Gerrit Zoudenbalch (1541-1599)